Хэтч, Хетч () — фамилия. Известные носители:
 Хэтч, Аня (род. 1978) — спортивная гимнастка, выступавшая за Кубу и США.
 Хэтч, Джон (род. 1940) — американский эксперт по вопросам развития, пионер современного микрофинансирования.
 Хэтч, Маршалл (род. 1932) — австралийский биохимик и физиолог растений.
 Хэтч, Оррин (1934—2022) — американский политик, сенатор США от штата Юта, член Республиканской партии.
 Хэтч, Ричард (1945—2017) — американский актёр.

См. также 
 Хатч